Coppa Italia 1971 – torneo di calcio femminile
 Coppa Italia 1971 – torneo di hockey su pista